Le terme ligne E est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne E du métro de Buenos Aires
 Ligne E du métro de Los Angeles
 Ligne E du métro de New York
 Ligne E du métro de Rotterdam

RER 
 Ligne E du RER d'Île-de-France

Tramway 
 ligne E du tramway de Grenoble
 Ancienne ligne E du tramway de Lille ;
 ligne E du tramway de Strasbourg
 ligne E du tramway de Toulouse, renommée Ligne T1 du tramway de Toulouse

Voir aussi 
  

E